Jiří Novotný est un patronyme porté par plusieurs personnalités tchèques :
 Jiří Novotný (1983-), joueur de hockey sur glace ;
 Jiří Novotný (1970-), footballeur ;
 , arbitre international de handball.